Bognár László (1910–1973) politikus, pártmunkás
 Bognár László (1930) autóversenyző, autószerelő
 Bognár László (1936) ásványkutató, geológus
 Bognár László (1941–2001) pszichiáter, pszichológus, katonatiszt, ezredes
 Bognár László (1949) atléta, gátfutó, politikus
 Bognár László (1953) síelő
 Bognár László (1954) szobrász
 Bognár László (1958) idegsebész, gyermekidegsebész, egyetemi tanár
 Bognár László (1959) filozófus
 Bognár László (1968) ökölvívó